Le Futebol Club Juventude, est un club cap-verdien de football basé à Espargos sur l'île de Sal.

Histoire

Palmarès 
Championnat de l'île de Sal : 4
 Vainqueur en 1990, 1991, 1999, et 2012.

Coupe de l'île de Sal : 3
 Vainqueur en 2010, 2014 et 2016

Bilan saison par saison

Compétition nationale

Compétition régionale

Présidents 
  Nelson Figueiredo (après 2015)
  David Brito (depuis 2015)

Notes et références 

Club de football au Cap-Vert
Sal (Cap-Vert)